Chiefs puede hacer referencia a:

Chiefs (rugby), un equipo de rugby neozelandés.
Chiefs, una miniserie conocida como Jefes en España o Los jefes en Venezuela.